

Sigle 

ALPI peut désigner :
 Atlas linguistique de la péninsule Ibérique.

Patronyme 

 Fred Alpi (né en 1962), chanteur-guitariste ;
 Judith Alpi (1893-1983), peintre chilienne ;
 Maud Alpi (née en 1980), réalisatrice française ;
 Necmeddin Alpi, émir de Mardin au  ;
 Noël Alpi (né en 1955), réalisateur et producteur de cinéma français.

Toponymes 

 Magliano Alpi, commune italienne de la province de Coni ;
 Mont Alpi, montagne d'Italie dans l'Apennin du Sud.